Erebuni Jerevan Football Club (arménsky: Մարզական ակումբ „Էրեբունի“ Երևան) je arménský fotbalový klub sídlící ve městě Jerevan. Klub byl založen v roce 1956 jako SKIF Jerevan, zanikl v roce 2000 kvůli finančním problémům. Obnoven byl v roce 2016 podnikatelem Tigranem Ajvazjanem.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Erebuni s kapacitou 544 diváků.

Historické názvy 
Zdroj:

 1956 – SKIF Jerevan (Sportivnyj klub instituta fiekultury Jerevan)
 1992 – Homenmen-FIMA Jerevan FC (Homenmen-FIMA Jerevan Football Club)
 1995 – Homenmen Jerevan FC (Homenmen Jerevan Football Club)
 1997 – Erebuni-Homenmen Jerevan FC (Erebuni-Homenmen Jerevan Football Club)
 1998 – Erebuni Jerevan FC (Erebuni Jerevan Football Club)
 2000 – zánik
 2016 – obnovena činnost pod názvem Erebuni Jerevan FC (Erebuni Jerevan Football Club)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1956
Sport v Jerevanu